

Pojęcia
 dolny zwieracz przełyku – ang. lower esophageal sphincter
 toczeń rumieniowaty układowy – łac. lupus erythematosus systemicus
 rakietowy system ratunkowy – ang. launch escape system

Osoby
 Jim Les – amerykański koszykarz i trener
 Leszek "Les" Dziegielewski